Ел Лијебреро има више значења:

 Ел Лијебреро (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Лијебреро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику